Еле́на Никола́евна Никола́ева (в девичестве Кузнецова; род. 1 февраля 1966, Акшики, Мариинско-Посадский район, Чувашская АССР) — советская и российская спортсменка, олимпийская чемпионка 1996 года, чемпионка мира, легкоатлетка, специалист по спортивной ходьбе. Воспитанница чебоксарской школы спортивной ходьбы. Побеждала в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, многократно выигрывала чемпионаты СССР и России. Обладательница Кубков мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Депутат госсовета Чувашии третьего (2002—2006), четвёртого (2006—2011) и пятого созывов (2011—2016). Член политсовета Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Биография

Спортивная карьера 
После окончания школы поступила в Чувашскую сельскохозяйственную академию, где с первых дней стала заниматься в секции легкой атлетики спортивной ходьбой, и уже на первом курсе ей было присвоено звание мастера спорта, что позволило попасть в сборную команду СССР среди юных спортсменов.

В 1986 году она выполнила норматив мастера спорта международного класса и установила рекорд СССР в спортивной ходьбе на 10 км.

В 1986 году Елена Кузнецова вышла замуж за своего тренера Анатолия Николаева (впоследствии ставшего министром спорта Чувашии) и сменила фамилию.

С 1986 по 1991 год работала инструктором комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Чувашской АССР.

Первым большим спортивным соревнованием для Елены стал чемпионат мира 1987 года в Риме, где она заняла на десятикилометровой дистанции 5 место.

С 1991 по 2005 год работала спортсменом-инструктором сборной команды СССР, России по легкой атлетике (г. Москва).

Первой Олимпиадой для Николаевой стали Игры 1992 года в Барселоне, поскольку до 1992 года на Олимпийских играх соревнования по спортивной ходьбе среди женщин не проводились. Николаева завоевала серебряную медаль в составе Объединённой команды, уступив первой в истории женской ходьбы олимпийской чемпионке китаянке Чэнь Юэлин всего одну секунду. В том же году Елене Николаевой присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики.

В 1993 году Николаева стала седьмой на 10 километрах на летнем чемпионате мира в Штутгарте и победила на зимнем мировом первенстве в залах в Торонто на дистанции 3 километра.

На Олимпийских играх в Атланте 1996 года Елена стала Олимпийской чемпионкой в спортивной ходьбе на 10 километров уже в составе сборной России.

В 1997 году она стала почётным гражданином города Чебоксары.

В конце своей спортивной карьеры Николаева добилась ещё одного большого успеха, в 37 лет она стала чемпионкой мира на парижском первенстве 2003 года на дистанции 20 километров.

Депутат госсовета Чувашии 
На состоявшихся 21 июля 2002 года выборах депутатов госсовета Чувашии третьего созыва Николаева баллотировалась по Шоршелскому округу. Была избрана, набрав 38,58 % голосов. Была депутатом на непостоянной основе.

С марта 2006 года по декабрь 2008 — тренер-преподаватель по легкой атлетике Новочебоксарского среднего специального училища олимпийского резерва.

На состоявшихся 8 октября 2006 года выборах депутатов госсовета Чувашии четвёртого созыва, проходивших по смешанной системе, была выдвинута по списку партии «Единая Россия». Была избрана, став депутатом на непостоянной основе.

С января 2009 года — тренер-преподаватель по спортивной ходьбе Чебоксарского среднего специального училища олимпийского резерва (техникум) Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики.

На состоявшихся 4 декабря 2011 года выборах депутатов госсовета Чувашии пятого созыва, проходивших по смешанной системе, вновь была выдвинута по списку партии «Единая Россия» (№ 1 в региональной группе «Козловская»). Партия набрала 44,87 % голосов и получила 12 мест, одно из которых заняла Николаева.

Награды 
 Орден Почёта
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (15 июня 2007 года) — за выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта

Примечания

Ссылки 
 Елена Николаева на сайте IAAF
 Я ровесница женской спортивной ходьбы 
 Влюблённая в ходьбу 
 Герои Олимпийских игр — Елена Николаева 
 Мастера спорта и участники Олимпийских игр — Елена Николаева 

Родившиеся в Мариинско-Посадском районе
Спортивные ходоки СССР
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Кавалеры ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»
Спортсмены Чувашии
Спортивные ходоки России
Выпускники Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики
Чемпионы СНГ по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике